Harley-Davidson, een motormerk
Heupdysplasie, een aangeboren afwijking bij mensen
Heupdysplasie (hond), een aangeboren afwijking bij honden
De aanduidingen van sterren volgens de stercatalogus van Henry Draper
Station Harderwijk
Haarlems Dagblad

Een persoon:
 H.D. was het pseudoniem van de Amerikaanse schrijfster Hilda Doolittle.

Zie ook 
 High definition (doorverwijspagina) voor afkortingen als hd-tv